Der Plume d’Or 1978 im Badminton wurde am 25. und 26. Februar 1978 in Brüssel ausgetragen. Sieger wurde das Team aus Jugoslawien.

Ergebnisse

Endstand 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5.

Referenzen 
 http://badminton76.fr/histog.html
 http://josebento03.blogspot.com/

1978
Badminton 1978
Badmintonwettbewerb in Brüssel